De Grand Prix-wegrace van Indonesië 1997 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 28 september 1997 op het Sentul International Circuit nabij Bogor, Indonesië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Indonesië